Иван Черников
 Черников, Иван (XVI век) — капитан, эпоним деревни Черниковка (ныне городской округ Уфы), пожалованной ему в начале 1600-х годов за верную службу.
 Черников, Иван Андреевич (1918—2002) — полный кавалер ордена Славы.
 Черников, Иван Васильевич (1936—1977) — советский футболист, хоккеист.
 Черников, Иван Егорович — городской голова Мелитополя (1890—1894, 1902—1906).
 Черников, Иван Николаевич (1910—1978) — Герой Советского Союза.